Okręty US Navy o nazwie USS "Idaho", pochodzącej od stanu Idaho:
 Pierwszy "Idaho" był 8-działowym slupem parowym o drewnianym kadłubie, który został następnie przeżaglowany.
 Drugi "Idaho" (BB-24) był pancernikiem typu Mississippi, który walczył krótko w czasie I wojny światowej, został sprzedany Grecji i został zatopiony na początku II wojny światowej.
 Trzeci "Idaho" (SP-545) był okrętem motorowym, który został wyczarterowany do przeprowadzania patroli wejść do portów i sieci przeciwpodwodnej w obszarze dokoła Cape May i Filadelfii podczas I wojny światowej.
 Czwarty "Idaho" (BB-42) był pancernikiem typu New Mexico, który brał udział w walkach w czasie II wojny światowej.
Idaho